Софрон:

 Софрон — мужское имя греческого происхождения.
 Софрон (род. 1923) — епископ-эмерит Ивано-Франковской епархии УГКЦ, василианин.
 Софрон Сиракузский — древнегреческий писатель-мимограф.